Лазарцево — название населённых пунктов в России:

 Лазарцево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Лазарцево — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Лазарцево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.